GCV steht als Abkürzung für:
 Den Gonsenheimer Carneval-Verein
 Das Ground Combat Vehicle der US-Armee
 Grazer Cartellverband (Ortsverband in Graz des Österreichischen Cartellverbandes)

Abkürzung